Stonebridge International Insurance Ltd. (Stonebridge) è una compagnia assicurativa del Regno Unito autorizzata per operare in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito; autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority nel Regno Unito ed è membro della Association of British Insurers. Ha uffici in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Storia
Stonebridge International Insurance Ltd. è stata fondata nel 1998, ed è parte della AEGON Direct Marketing Services International e delle compagnie del Gruppo AEGON.

La storia di AEGON risale alla metà dell'Ottocento. Nel 1983 AGO Holding N.V. ed ENNIA N.V. si sono fuse ed hanno formato AEGON. In aggiunta alla acquisizione della Scottish Equitable nel 1994, della Providian negli Stati Uniti nel 1997, della linea di business Vita della Guardian Royal Exchange nel Regno Unito nel 1999, della Transamerica Corporation negli Stati Uniti sempre nel 1999, la Stonebridge International Insurance Ltd. è stata costituita per fornire una gamma di prodotti di assicurazione personale, con coperture infortuni, salute e perdita del lavoro sia ai propri clienti e sia attraverso dei business partner.

Il Gruppo AEGON offre assicurazioni vita, prodotti pensionistici e prodotti di investimento ed ha circa 40 milioni di clienti in oltre 20 mercati nelle Americhe, in Europa e in Asia. Il Gruppo, alla fine del 2010, può contare su circa 27.500 impiegati e asset totali che superano i 332 miliardi di Euro.

Stonebridge International Insurance Ltd. offre coperture individuali per infortunio, salute e perdita del lavoro, che promuove o direttamente o attraverso i propri business partner in Europa nei settori finanziari, retail e dei servizi. I prodotti Stonebridge in Italia sono distribuiti da AEGON Direct Marketing Services Europe Ltd., autorizzata e regolamentata in Gran Bretagna dalla Financial Service Authority e autorizzata in Italia dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) ad operare in regime di Stabilimento.

Bill Gilbert, Amministratore Delegato di Stonebridge International Insurance Ltd. e AEGON Direct Marketing Services International, è anche membro del comitato direttivo della Direct Marketing Association (UK) e membro del Financial Services Council della DMA.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Compagnie di assicurazioni britanniche